Бун () — округ в штате Индиана, США. Официально образован 1-го апреля 1830 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 56 640 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 096,219 км2, из которых 1 095,338 км2 суша и 0,881 км2 или 0,080 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 46 107 жителей в составе 17 081 домашних хозяйств и 12 810 семей. Плотность населения составляет 42,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 17 929 жилых строений, при плотности застройки около 16,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,92 %, афроамериканцы — 0,35 %, коренные американцы (индейцы) — 0,26 %, азиаты — 0,46 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,40 %, представители двух или более рас — 0,60 %. Испаноязычные составляли 1,16 % населения независимо от расы.

В составе 38,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 64,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 25,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,10 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,65 человека, и средний размер семьи 3,09 человека.

Возрастной состав округа: 28,30 % моложе 18 лет, 6,30 % от 18 до 24, 30,20 % от 25 до 44, 23,40 % от 45 до 64 и 23,40 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,40 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 90,90 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 49 632 USD, на семью — 58 879 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 39 534 USD против 26 266 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 24 182 USD. Около 3,80 % семей и 5,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 4,80 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Бун, штат Индиана
 Национальная ассоциация округов США
 Boone County Community Network
 
 
 Zionsville Community Schools
 Boone County Government

Округа Индианы